Steeplechase steht für:

 Steeplechase (Rennen), eine Form des Pferderennens
 eine Disziplin im Hundesport
 ein Arcade-Spiel von Atari (1975)
 ein Konsolenspiel für Atari 2600
 Steeplechase Coaster, ein Achterbahnmodell von Arrow Dynamics und S&S – Sansei Technology
 Steeplechase (Blackpool Pleasure Beach), eine Achterbahn mit drei Spuren in Blackpool Pleasure Beach
 den Steeplechase Park, siehe Coney Island#Steeplechase Park (1897–1964), sowie das mechanische Pferderennen dort
 das Steeplechase-Gebäude in Las Vegas
 SteepleChase Records, dänisches Jazz-Label
 Steeplechase (Band), US-amerikanische Rockband
 Titel eines Comics von Reinhard Kleist über den Steeplechase Park auf Coney Island